Il singolare del torneo di tennis Tennis Channel Open 1992, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Stefano Pescosolido che ha battuto in finale Brad Gilbert 6–0, 1–6, 6–4.

Teste di serie

  Emilio Sánchez (quarti)
  Andre Agassi (secondo turno)
  Derrick Rostagno (primo turno)
  Alberto Mancini (quarti)

 MaliVai Washington (semifinali) 
 Javier Sánchez (primo turno) 
 Brad Gilbert (finale) 
 Andrej Česnokov (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Tennis Channel Open 1992
ATP Tour 1992